Dziennik Radomski (1940–1945) – gadzinówka 
 Dziennik Radomski (1991–1997) – gazeta codzienna